Серноводское — название населённых пунктов в России:

 Серноводское — село в Джанкойском районе Крыма.
 Серноводское — село в Курском районе Ставропольского края.
 Серноводское — село, центр Серноводского района Чеченской Республики.